Příjmení Forrester nosí více významných osobností:

 Jay Wright Forrester (1918–2016) – americký vědec a výzkumník
 Nicole Forresterová (* 1976) – kanadská atletka, výškařka
 Patrick Graham Forrester (* 1957) – americký důstojník a astronaut